«Незнако́мка из Уа́йлдфелл-Хо́лла» — мини-сериал, снятый по роману Энн Бронте «Незнакомка из Уайлдфелл-Холла», опубликованному в 1848 году и имевшему большой успех.

Сюжет 
В Уайлдфелл-Холл прибывает загадочная женщина с ребёнком, которая старается держаться обособленно от его обитателей, чем вызывает массу слухов. Однако преуспевающего фермера Гилберта Маркхема привлекает в ней не только аура загадочности, и вскоре он узнаёт истинную причину её появления в Уайлдфелл-Холле…

В ролях 
 Тоби Стивенс — Гилберт Маркхем
 Тара Фицджеральд — Хелен Грэхем
 Руперт Грейвс — Артур Хантингдон-старший
  — Рэйчел
 Джексон Лич — Артур Хантингдон-младший
  — Уолтер Харгрейв
 Джонатан Кейк — Хэттерсли
  — Фергес Маркхем
 Кеннет Крэнем — Преподобный Миллуорд
 Пэм Феррис — Миссис Маркхем
  — Мисс Майерс
  — Роза Маркхем
 Аран Белл — Ричард Уилсон
 Миранда Плезенс — Элиза Миллуорд
 Джеймс Пьюрфой — Фредерик Лоренс
 Ким Дарем — Бенсон
  — лорд Лоуборо
 Бети Эдни — Аннабелла
 Джанет Дэйл — миссис Уилсон
  — Милисент
  — Джейн Уилсон

Награды и номинации 
Полный перечень наград и номинаций — на сайте IMDB

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Фильмы Майка Баркера
Программы телеканала Би-би-си
Телевизионные мини-сериалы Великобритании
Телесериалы Великобритании, запущенные в 1996 году
Телесериалы на английском языке
Программы — лауреаты премии Пибоди
Телесериалы Великобритании 1990-х годов
Телесериалы Великобритании, завершённые в 1996 году
Телевизионные мини-сериалы 1990-х годов
Экранизации романов сестёр Бронте
Незнакомка из Уайлдфелл-Холла